Rakowiec (ukr. Раковець, Rakoweć) – wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
  
 Rakowiec na stronie Rady Najwyższej Ukrainy
 Rakowiec na mapie google.

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon trembowelski